Роман Гаев (; род. 20 января 1989, Бобруйск) — белорусский футболист, защитник польского клуба «Старогард-Гданьский».

Клубная карьера 
С 2005 года выступал за дубль минского «Динамо». В 2008 году провёл 9 матчей в Высшей лиге за основную команду минчан. Сезон 2010 провёл в аренде в гомельском «ДСК», а после выступал за столичные клубы высшей и первой лиг: «Партизан», «СКВИЧ», «Ислочь», «Крумкачы», которому помог выйти в элитный дивизион.

В августе 2016 года перешёл в минское «Торпедо», где закрепился в стартовом составе. В сезоне 2019 года потерял место в основе и в июле покинул клуб.

В августе 2019 года после расформирования «Торпедо» перешёл в «Андердог», за который провёл остаток сезона. В марте 2020 года вернулся в «НФК Крумкачы», провёл в клубе весеннюю часть сезона. В июле покинул клуб, вскоре став игроком рогачёвского «Днепра».

В первой половине 2021 остался игроком рогачевской команды, которая сменила название на «Макслайн», а в июле того же года перешел в польский клуб «Старогард-Гданьский» из четвертого дивизиона.

Достижения 
 Вице-чемпион Беларуси: 2008

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Белоруссии
Игроки сборной Белоруссии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Днепр-ДЮСШ-1»
Игроки ФК «Динамо» Минск
Игроки ФК «Партизан» Минск
Игроки ФК СКВИЧ
Игроки ФК «Ислочь»
Игроки ФК «Крумкачи»
Игроки ФК «Торпедо» Минск